Хайдара () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хайдара, Амаду (род. 1998) — малийский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Хайдара, Махаман Алассан (1910—1981) — политический и государственный деятель Мали.
 См. также 
 Хайдар (значения)
 Хайдаров